Die Jennings Bet World Seniors Darts Championship 2023 war die zweite Austragung der von Modus Darts und Snooker Legends ausgetragenen Senioren-Weltmeisterschaft. Sie war Teil der World Seniors Darts Tour 2022/23 und wurde vom 9. bis zum 12. Februar 2023 zum zweiten Mal in der Circus Tavern in Purfleet, Essex, dem ehemaligen Austragungsort der PDC World Darts Championship ausgetragen.

Am Ende setzte sich der Schotte Robert Thornton als Titelverteidiger im Finale erneut durch, indem er mit 5:2 gegen den Engländer Richie Howson gewann.

Ereignisse im Vorfeld 
Die Austragung einer zweiten Senioren-Weltmeisterschaft wurde am 6. Juli 2022 offiziell von Modus Darts verkündet. Zusätzlich wurden auch bereits die ersten sechs Teilnehmer und eine Aufstockung auf 32 Spieler bekanntgegeben. Infolgedessen kam es zu immer mehr Teilnehmerbestätigungen.

Am 13. Dezember 2022 wurden die sechzehn gesetzten Spieler und ihre Positionen bekanntgegeben.

Per Instagram-Post am 24. Januar 2023 bestätigte die WSDT noch einmal die Liste der gesetzten Spieler und gab außerdem bekannt, dass die verbliebenen fünf Startplätze bei dem Turnier zum einen über die zwei Qualifikationsturniere am 28. und 29. Januar 2023 vergeben werden, sich jedoch auch die beiden Erstplatzierten der WSDT Order of Merit und ein zweiter Spieler sich über die WSDT Money List qualifizieren werden. In einem Kommentar unter diesem Post wurde außerdem erklärt, auf welchen Kriterien die Setzliste beruht. Demnach wurde nach den folgenden Aspekten gesetzt:

Titelverteidiger
  Robert Thornton

Mehrfache Darts-Weltmeister
  Phil Taylor
  Martin Adams
  Glen Durrant
  Trina Gulliver
  John Part

Gewinner eines WSDT-TV-Events
  David Cameron (Sieger World Seniors Darts Masters 2022)

Einmalige Darts-Weltmeister
  Neil Duff
  Keith Deller
  Bob Anderson
  Les Wallace

Position der eingeladenen Spieler in der WSDT Money List
  Kevin Painter
  Terry Jenkins
  Tony O’Shea
  Larry Butler
  Peter Manley

Die WSDT Money List beschreibt dabei die Geldrangliste in die alle Preisgelder einfließen, welche bei TV-Turnieren ausgelobt wurden. Obwohl Richie Howson in dieser Rangliste auf Rang sechs steht, wurde er in der Setzliste nicht berücksichtigt, da er sich für die World Seniors Darts Championship sportlich qualifiziert hatte und nicht eingeladen wurde. Scott Mitchell wurde erst nach der Erstellung der Setzliste zum Turnier eingeladen und war somit – obwohl er einen Weltmeistertitel verbuchen konnte – nicht gesetzt. Gleiches galt für die vierfache Damenweltmeisterin Lisa Ashton.

Die Auslosung wurde schließlich im Anschluss an den World Championship Qualifier 4 am 29. Januar 2023 bekanntgegeben.

Modus 
Das Turnier wurde im K.-o.-System und in sets ausgetragen. Um ein set zu gewinnen, musste ein Spieler drei legs für sich entscheiden. Sollte es in einem letzten Satz 2:2 stehen, griff die sogenannte Two-clear-leg-Regel. Ein Spieler musste nun zwei legs Vorsprung erreichen um das Spiel für sich zu entscheiden. Ist dies beim Stand von 5:5 immer noch nicht der Fall gewesen, gab es ein alles entscheidendes Leg.

In den ersten vier Runden galt der Modus best of 5 sets. Das Finale wurde über best of 9 sets gespielt.

Teilnehmer 
Folgende Spieler nahmen an der zweiten World Seniors Darts Championship 2023 teil. Das angegebene Alter entspricht dem Alter des Spielers zum Turnierbeginn in Jahren.

Mike Huntley und Dennis Harbour qualifizierten sich über einen Qualifier, Richie Howson über die WSDT Order of Merit. Zwei weitere Startplätze wurden noch über einen Qualifier vergeben.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich wie folgt:

Spielplan 
Alle Spiele wurden auf einer Bühne ausgetragen. Pro Tag wurde dabei in einer Mittags- und einer Abendsession gespielt.

Ergebnisse

Übertragung 
Das Turnier wurde im Vereinigten Königreich und Irland von BT Sport live übertragen. Auch die BBC übertrug das Turnier über den BBC iPlayer. In der Niederlande wurden die Abendsessions von RTL 7 übertragen. Im Rest der Welt wurde das Turnier über die kostenpflichtige Online-Streamingplattform 247.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 World Seniors Darts Championship 2023 auf DartConnect

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2023
Dartwettbewerb in Purfleet